Une allocation de rentrée scolaire est une prestation sociale qu'un État verse chaque année à l'époque de la rentrée scolaire aux familles ayant au moins un enfant scolarisé à charge, pour les aider à financer l'achat des fournitures scolaires.

Dans les différents états 
  : Allocation de rentrée scolaire (France)
  : Allocation de rentrée scolaire (Belgique)
  : Allocation de rentrée scolaire (Luxembourg)